

C 

C
Musiklabel C